Der Name Rataspona wurde bei der Regensburger Personenschifffahrt Klinger GmbH nacheinander an mehrere Schiffe vergeben:

 Die 1931 gebaute ehemalige Renate der Firma Personenschiffsverkehr Josef Schweiger aus Kelheim hieß bei Klinger von 1974 bis 1980 Rataspona.
 Rataspona (Schiff, 1926) trug den Namen Rataspona von 1981 bis 1997.
 Rataspona (Schiff, 1976) wurde 1998 getauft.